Le nom théâtre impérial peut désigner :
 Théâtre impérial (Canada), lieu historique national situé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick (Canada)
 Théâtre impérial (Japon), théâtre japonais situé à Marunouchi, Chiyoda, Tokyo
 Théâtre impérial de Compiègne, salle de théâtre située à Compiègne (Oise)
 Théâtre impérial de l'Opéra, nom donné à l'Opéra de Paris sous le Second Empire
 Théâtre Impérial (Paris), ancienne salle de spectacle située dans le 8e arrondissement de Paris.